El Colegio San Carlos fue la primera escuela pública que se abrió en la Argentina después de la Revolución de Mayo. Perteneciente a la Orden Franciscana, fue fundado el 19 de diciembre de 1810 como centro evangelizador y educativo para los niños de la región, por un pedido concreto de la comunidad de San Lorenzo y su zona. 

Su primer director fue fray Manuel del Carmen Peña, quien permaneció en ese cargo durante 38 años. La escuela creció y deambuló por diversos lugares del Convento San Carlos hasta que en 1910 se coloca la piedra fundamental parta la construcción del actual edificio, inaugurado en 1914.

Historia 

En 1808 se incorporó al convento fray Manuel del Carmen Peña, proveniente de Chile, quien se había concentrado en la docencia. El padre superior le asignó la tarea de educar a los hijos del vecino Mateo Fernández. Enterados de ello, los habitantes del pueblo pidieron al padre superior que permitiese la asistencia de sus hijos a la residencia de los frailes para que el “lego Peña” —así llamado cariñosamente— les impartiera la enseñanza. Dada la inexistencia de una institución escolar en la región, el padre accedió a los reclamos de los pobladores.

El nuevo colegio impartía educación a todos los niños de la región, incluso a los hijos de indios y de negros. Esto es relevante, ya que en esa época sólo recibían educación los hijos de los blancos.

En 1812 se suspendieron las obras de ampliación de la escuela para destinar los materiales a la instalación de las Baterías Libertad e Independencia, respondiendo a un pedido de apoyo del general Manuel Belgrano.

Según la tradición oral, en 1813 los salones de la escuela sirvieron de sala de auxilios para los heridos del Combate de San Lorenzo.

La creciente cantidad de alumnos hizo que ya no se pudiera seguir postergando la creación del edificio. Es así como, con dinero proveniente de la Orden Franciscana, de donaciones de los vecinos y de exalumnos, se hizo frente a los gastos demandados por la obra, que comenzaría a construirse en 1910 y abriría sus puertas finalmente en 1914.

Durante la primera mitad del siglo XX la escuela fue el centro cultural y social de la ciudad. En su gran salón central, provisto de escenario, se realizaron obras de teatro, recibimientos de personas importantes, actos públicos y al mismo tiempo funcionaba también un cine. En 1958 se inició el ciclo secundario, adaptándose a los tiempos que exigían mejorar la oferta educativa de la ciudad y la región.

Hoy el colegio cuenta con tres niveles educativos de la educación obligatoria con un total de casi mil alumnos.

La institución fue declarada Patrimonio Cultural Provincial mediante la Ley 13.129.

Escuelas de la provincia de Santa Fe
Patrimonios culturales
San Carlos
Historia de la Iglesia católica en Argentina
Argentina en 1810
Provincias Unidas del Río de la Plata
Escuelas católicas de Argentina
Instituciones educativas establecidas en 1810